St. Clairsville kan syfta på:

 St. Clairsville, Ohio
 St. Clairsville, Pennsylvania